Томсинский — фамилия. Известные носители:

 Томсинский, Семён Григорьевич (1894—1938) — российский и советский историк, археограф, член-корреспондент АН СССР; репрессирован.
 Томсинский, Сергей Владимирович — российский историк, археолог, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа.
 Томсинский, Соломон Маркович (1905—1984) — историк, педагог, исследователь социально-экономической истории Урала, кандидат исторических наук, доцент ПермГУ.